Ашери — многозначный термин.

Персоналии
 Ашери () — аббревиатура имени Ашера бен-Иехиэля, часто встречающаяся в раввинской литературе, особенно в галахических исследованиях.
 Ашери, Люк (1609—1685) — бенедиктинец конгрегации св. Мавра.

Прочее
 Ашери (Эна) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

Примечания